Król szczurów (powieść)
 Król szczurów (film)